Danmarksturneringen kan referere til flere turneringer indenfor forskellige idrætsgrene:

 Danmarksturneringen i atletik – det danske holdmesterskab i atletik for mænd og kvinder arrangeret af Dansk Atletik Forbund (DAF)
 Danmarksturneringen i bordtennis – en bordtennis-turnering for hold arrangeret af Dansk Bordtennis Union.
 Danmarksturneringen i floorball – en floorball-turnering for hold arrangeret af Floorball Danmark.
 Danmarksturneringen i fodbold – en fodbold-turnering for mænd arrangeret af Dansk Boldspil-Union (DBU).
 Danmarksturneringen i frisbee (ultimate) – en frisbee-turnering for hold (ultimate) arrangeret af Dansk Frisbee Sport Union. (DFSU)
 Danmarksturneringen i golf – en golf-turnering for hold arrangeret af Dansk Golf Union (DGU).
 Danmarksturneringen i kvindefodbold – en fodbold-turnering for kvinder arrangeret af Dansk Boldspil-Union (DBU).
 Danmarksturneringen i squash – en squash-turnering for hold arrangeret af Dansk Squash Forbund (DSqF).
 Danmarksturneringen i tennis – en tennis-turnering for hold arrangeret af Dansk Tennis Forbund (DTF).